Miejscowości i gminy w Rumunii
 Lazuri – wieś w okręgu Alba, w gminie Lupșa
 Lazuri – wieś w okręgu Alba, w gminie Sohodol
 Lazuri – wieś w okręgu Arad, w gminie Vârfurile
 Lazuri – wieś w okręgu Bihor, w gminie Roșia
 Lazuri – wieś w okręgu Gorj, w gminie Scoarța
 Lazuri – gmina w okręgu Satu Mare
 Lazuri – wieś w okręgu Satu Mare, w gminie Lazuri
 Lazuri – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Valcău de Jos